Pantazi est un patronyme porté notamment par :

 Charikleia Pantazi (née en 1985), gymnaste rythmique grecque ;
 María Pantazí (? -1871), anarchiste grecque.

Homonymie de patronyme
Patronyme grec